

Codici 
 TNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stung Treng (Cambogia)

Altro 
 tnx – nel gergo di Internet ed anche nelle trasmissioni radioamatoriali in telegrafia, abbreviazione di thanks che in lingua inglese significa "grazie"